Alvan steht für:

 Alvan (Vorname), männlicher Vorname
 Alvan (Iran), Ort in der Provinz Chuzestan
 Alvan (Pennsylvania), Ort im Bedford County

Siehe auch:
 Alban
 Alwan